Les Lilas este un oraș în Franța, în departamentul Seine-Saint-Denis, în regiunea Île-de-France, la nord-est de Paris.

Demografie

Galerie foto

Vezi și 
 Printre persoanele cunoscute originare din Les Lilas se află Arlette Laguiller, un om politic francez.

Legături externe 
 Situl oficial

Comune din Seine-Saint-Denis